Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-85 (1916)
 UB-85

Вторая мировая война 
 U-85 (1941)